Arthur Capell (1604-1649), premier baron Capell ;
 Arthur II Capell (1631-1683),  comte d'Essex ;
 Arthur Capell (1803-1892),  comte d'Essex ;
  (1902-1986), un linguiste australien ;
 Arthur de Capell Brooke (1791-1858), un écrivain et voyageur britannique ;
 Edward Capell (1713-1781), un critique britannique ;
 Pau Capell (1991-), un athlète espagnol
 Peter Capell (1912-1986), acteur allemand.

Divers 
 Baron Capell

Patronyme hispanique
Patronyme anglais